

Persone
 Camillo Camilliani – scultore
 Francesco Camilliani – scultore

Altro
Camilliani – termine comune con il quale ci si riferisce ai membri dei chierici regolari Ministri degli Infermi